Cima del Bosco – montagna delle Alpi del Monginevro nelle Alpi Cozie
 Cima del Bosco – montagna delle Alpi Liguri